Majuro Island steht für:

 eine Insel auf dem Riffkranz des Majuro-Atolls
 eine Inselansammlung im Osten des Majuro-Atolls, siehe Delap-Uliga-Darrit